Indonesië
 Tutur (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Tutur (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java